

Cinema 
 Baby Face – film del 1933 diretto da Alfred E. Green
 Baby Face – film del 1959 diretto da Carlos Vander Tolosa
 Baby Face – film del 1977 diretto da Alex de Renzy
 Baby Face – film televisivo del 1985
 Baby Face – film del 2017 diretto da Zacary Millsom

Fumetto 
 Baby Face – manga di Takehiko Inoue del 1992

Musica 
 Baby Face – canzone scritta da Harry Akst e Benny Davis e interpretata originariamente da Jan Garber nel 1926

Persone 
 Baby Face Nelson (1908-1934) – criminale statunitense (vero nome Lester Joseph Gillis)
 Baby Face – soprannome di Jimmy McLarnin, pugile canadese
 Babyface – nome d'arte di Kenneth B. Edmonds, cantante, compositore e produttore discografico statunitense di musica R&B e pop